Sergestus steht für:

 (4829) Sergestus, Asteroid und Jupiter-Trojaner
 einen sagenhaften Stammvater der Sergier